18-й Чемпионат Азии по волейболу среди женщин проходил с 20 по 28 мая 2015 года в Тяньцзине (Китай) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 13-й раз в своей истории выиграла сборная Китая.

В отличие от предыдущих континентальных первенств, которые проходили в августе—сентябре, нынешнее было проведено в мае в связи с тем, что с конца августа 2015 будет проходить розыгрыш Кубка мира, в котором примут участие две сильнейшие команды по итогам чемпионата Азии 2015 — сборные Китая и Южной Кореи.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные сборные Туркменистана и Фиджи.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Китай), 10 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Таиланд, Япония, Южная Корея, Казахстан, Вьетнам, Тайвань, Иран, Австралия, Индия, Филиппины) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (Гонконг — от восточноазиатской, Шри-Ланка — от центральноазиатской ассоциации, Фиджи — от Океании). От западной и юго-восточной Азии заявок на участие не поступило и два вакантных места были предоставлены сборным Монголии и Туркменистана.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговым местам в группах второго этапа все его участники были распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—14-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. Исключением являлось только отсутствие четвертьфинальной стадии.

Первый этап

Группа А 

  Фиджи — отказ от участия.

 20 мая: Иран — Индия 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:21).
 21 мая: Китай — Индия 3:0 (25:8, 25:12, 25:12).
 22 мая: Китай — Иран 3:0 (25:15, 25:9, 25:12).

Группа В 

 20 мая: Таиланд — Тайвань 3:0 (25:18, 25:18, 25:19); Гонконг — Шри-Ланка 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).
 21 мая: Таиланд — Гонконг 3:0 (25:7, 25:6, 25:10); Тайвань — Шри-Ланка 3:0 (25:10, 25:23, 25:10).
 22 мая: Таиланд — Шри-Ланка 3:0 (25:17, 25:9, 25:4); Тайвань — Гонконг 3:0 (25:8, 25:16, 25:5).

Группа С 

  Туркменистан — отказ от участия

 20 мая: Вьетнам — Япония 3:2 (16:25, 22:25, 25:22, 25:22, 18:16).
 21 мая: Вьетнам — Монголия 3:0 (25:18, 25:14, 25:13).
 22 мая: Япония — Монголия 3:0 (25:20, 25:15, 25:11).

Группа D 

 20 мая: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:22, 25:16, 25:22); Австралия — Филиппины 3:1 (25:18, 25:18, 24:26, 25:15).
 21 мая: Южная Корея — Австралия 3:1 (25:11, 24:26, 25:11, 25:14); Казахстан — Филиппины 3:0 (25:11, 25:10, 25:13).
 22 мая: Южная Корея — Филиппины 3:0 (25:8, 25:7, 25:8); Казахстан — Австралия 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 23 мая: Вьетнам — Иран 3:2 (21:25, 25:17, 26:28, 25:22, 15:12); Китай — Япония 3:0 (25:19, 25:14, 25:10).
 24 мая: Япония — Иран 3:0 (25:19, 25:19, 25:16); Китай — Вьетнам 3:0 (25:11, 25:11, 25:11).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 23 мая: Таиланд — Казахстан 3:0 (25:11, 25:9, 25:12); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:12, 25:20, 25:19).
 24 мая: Тайвань — Казахстан 3:2 (25:10, 25:22, 15:25, 23:25, 16:14); Южная Корея — Таиланд 3:2 (21:25, 25:17, 18:25, 25:19, 15:11).

Второй этап (за 9—14 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
А3, С3.

 24 мая: Индия — Монголия 3:0 (25:18, 25:15, 25:16).

Группа H 
В3, D3, В4, D4.

 23 мая: Филиппины — Гонконг 3:2 (21:25, 18:25, 25:20, 25:16, 15:11); Австралия — Шри-Ланка 3:2 (25:22, 25:19, 19:25, 16:25, 22:20).
 24 мая: Австралия — Гонконг 3:1 (25:17, 27:25, 15:25, 25:17); Филиппины — Шри-Ланка 3:0 (25:14, 19:25, 25:18, 25:17).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
26 мая
 Индия — Филиппины 3:0 (27:25, 25:13, 25:20).
 Австралия — Монголия 3:1 (25:20, 24:26, 25:15, 25:19).

Матч за 11-е место 
27 мая
 Монголия — Филиппины 3:1 (25:18, 25:13, 28:30, 25:22).

Матч за 9-е место 
27 мая
 Австралия — Индия 3:2 (25:18, 16:25, 22:25, 25:17, 15:13).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
26 мая
 Тайвань — Вьетнам 3:0 (25:18, 25:20, 25:19).
 Таиланд — Япония 3:0 (25:16, 25:15, 25:14).
 Южная Корея — Иран 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:14).
 Китай — Казахстан 3:0 (25:13, 25:11, 25:11).

Полуфинал за 1—4 места 
27 мая
 Китай — Таиланд 3:1 (22:25, 25:22, 25:10, 25:23).
 Южная Корея — Тайвань 3:1 (25:16, 25:13, 23:25, 25:15).

Полуфинал за 5—8 места 
27 мая
 Вьетнам — Иран 3:1 (18:25, 25:18, 25:22, 25:18).
 Япония — Казахстан 3:0 (25:20, 25:18, 25:16).

Матч за 7-е место 
28 мая
 Казахстан — Иран 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Матч за 5-е место 
28 мая
 Вьетнам — Япония 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 25:19).

Матч за 3-е место 
28 мая
 Таиланд — Тайвань 3:0 (25:14, 25:14, 25:10).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Юань Синьюэ, Чжу Тин, Ян Фансюй, Шэнь Цзинси, Ян Цзюньцзин, Чжэн Чуньлэй, Чжан Чаннин, Шань Даньна, Хуэй Жоци, Линь Ли, Дин Ся, Янь Ни. Тренер — Лан Пин.

  Южная Корея: Ли Хё Хи, Ким Хи Чжин, Ли Чже Ён, Ким Ён Гун, Ким Со Чжи, Пак Чжон Га, Ян Хё Чжин, Нам Чже Ён, На Хён Чжон, Хан Су Чжи, Мун Чжон Вон, Ким Ю Ри. Тренер — Ли Чжон Чхоль.

 : Ванна Буакеу, Пиянут Панной, Плеумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Хаттая Памрунгсук, Вилаван Апиньяпонг, Понпан Коэтпрат, Тапапайпун Чайсри, Нутсара Томком, Малика Кантонг, Чараспон Бундасак, Аччарапхон Конгйот. Тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Чжу Тин
 Лучшие доигровщицы:  Чжу Тин,  Ким Ён Гун
 Лучшая диагональная:  Чжэн Чуньлэй
 Лучшая блокирующая:  Плеумчит Тинкао
 Лучшая связующая:  Шэнь Цзинси
 Лучшая либеро:  Нам Чже Ён

Примечания

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 18-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2015 год в волейболе
Май 2015 года
Спорт в Китае в 2015 году
Чемпионаты Азии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Тяньцзине
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Китае